Esta é uma página contendo as pesquisas de opinião das eleições parlamentares europeias de 2019 na França.

Legendas dos partidos
 G.s = Génération.s
 UE = Urgência Ecológica
 PA = Partido Animalista
 LP = Os Patriotas
 GJ = Coletes amarelos
 DIV = Outros partidos